Kričke (Pakrac), plaats in de Kroatische gemeente Pakrac
Kričke (Novska), plaats in de Kroatische gemeente Novska